Een verkeersweg:
 N24 (België)
 N24 (Frankrijk)
 N24bis (Frankrijk)
 N24 (Ierland)
 N24 (Luxemburg)
 N24 (Zwitserland)

 Een televisiezender
 N24 (televisiezender)